Il doppio del torneo di tennis Lisbon Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Nuno Marques che hanno battuto in finale Salvador Navarro-Gutierrez e Tommy Robredo 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)
 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (Campioni)

 Nebojša Đorđević /  Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Filippo Messori /  Massimo Valeri (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lisbon Challenger 2000